Truth or Dare () — сборник (англоязычный альбом) немецкой рок-группы Oomph!, выпущенный в 2010 году.

Об альбоме 
На пластинке нет новых песен, все композиции уже были изданы ранее и переведены для этого релиза, предназначенного для Европы. Некоторые песни («God Is a Popstar» и «The Power of Love») уже были записаны на английском языке ранее и издавались на синглах в качестве стороны «Б».

Список композиций 
 Ready or Not (I’m Coming) (Готовы или нет (Я иду)) — 03:23
 Burning Desire (Пылающее желание) feat. L'Âme Immortelle — 03:48
 Song of Death (Песня смерти) feat. Apocalyptica — 03:54
 God Is a Popstar (Бог — поп-звезда)— 03:55
 Labyrinth (Лабиринт)  — 04:13
 The Final Match (Последняя спичка) — 03:33
 Crucified (Распятый) — 03:34
 Sandman (Песочный человек) — 03:49
 Sex is Not Enough (Секса недостаточно) — 03:41
 Land Ahead (Земля впереди) feat. Sharon den Adel — 04:08
 Wake Up! (Проснись!) — 03:32
 The Power of Love (Сила любви) — 04:04
 True Beauty is So Painful (Красота требует жертв) — 03:03
 The First Time Always Hurts (Первый раз всегда больно) — 04:00
 Dream Here (With Me) (Помечтай (Со мной)) feat. Марта Яндова — 03:55
 On Course (Следуя курсу) — 03:36

Примечания

Ссылки 
 Truth Or Dare на discogs.com

Альбомы Oomph!
Альбомы индастриал-метала